Bressoud ist der Familienname folgender Personen:

 David Bressoud (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker
 Françoise Vannay-Bressoud (1945–1998), Schweizer Politikerin, Lehrerin und Feministin